Dirschauer ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Dirschauer (* 1981), deutscher Politiker (SSW)
 Klaus Dirschauer (* 1936), deutscher evangelischer Theologe und Buchautor
 Peter Dirschauer (* 1940), deutscher Schauspieler